In 2018 werd het 72ste Campeonato Rondoniense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rondônia. De competitie werd georganiseerd door de FFER en werd gespeeld van 10 februari tot 9 juni. Real Ariquemes werd kampioen.

Eerste fase 
Beide toernooiwinnaars, als ook de twee best presterende ploegen plaatsten zich voor de tweede fase.

Eerste toernooi

(1): Guajará kreeg 6 strafpunten

Tweede toernooi

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 

Details finale

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Rondoniense
Rondon